Brunston Castle Golf Course is een golfbaan in Dailly in Schotland. De golfbaan heeft 18 holes en beschikt over een driving range. Brunston Castle Golf Course is gebouwd op het voormalig terrein van "Brunston Castle", waarvan nog een ruïne over is. De eerste bal op de golfbaan werd geslagen op 1 mei 1990 door Bob Low.

Brunston Golf Course is ontworpen door Donald Steel.

Scorekaart

Golfbaan in Schotland